«Хунгария» () — любительский футбольный клуб, основанный в 1950-х годах беженцами из стран восточного блока и выступавшую под эгидой международной организации по делам беженцев.

История 
«Хунгария» была основана двумя людьми, венгром Ладиславом Кубалой и чехословаком Фердинандом Даучиком, который исполнял роль тренера команды и являлся тестем Ладислава: Сестра Даучика, Анна Виола была женой Кубалы. Основание произошло в Чинечитте, киногородке в юго-восточном пригороде Рима, где в тот момент находились войска США. Футболисты, игравшие за «Хунгарию», будучи беженцами, по существовавшим тогда законам, не могли подписывать контракты с клубами стран, куда они приехали. И создание команды стало необходимостью ради заработка денег. «Хунгария» проводила матчи в Испании, Италии и Колумбии. В частности, команда играла выставочные матчи против сборной Мадрида, сборной Испании и клуба «Эспаньол». При этом, «Хунгария» обыграла «Эспаньол», обыграла сборную Испании, которая готовилась к чемпионату мира и со счётом 4:2 обыграла сборную Мадрида, целиком состоящую из игроков «Реала».

Игроки 
  Альберт Адам
  
  Виг
  
 Гата
  Д’Альба
  Имре Данко
  Ди Лоренци
  Дьюла Женгеллер
  Йованович
  Янош Киш
  Ян Климецок
  
  Ладислав Кубала
  Лами Кальман
  Лелович
  Сандор Ликер
  Бела Майтени
  
  
  
  Звонимир Монсидер
  Андрей Надь
  Ференц Ньерш
  Андрей Отто
  
  Пехут
  Раду
  Габор Ракоши
  
  
  
  
  Славолюб Стефанович
  Шандор Торок
  
  
  Иштван Турбеки
  
  Ласло Фюзеси
  
  Иржи Ханке
  
  Янош Хротко
  Бела Шароши
  Андрия Шечеров

Матчи

Примечания

Литература 
 Сергей Вершинин. «Женгеллер, Кубала, ИРО и Хунгария», 2020.

Беженцы